La Force kan syfta på:
 La Force, Aude
 La Force, Dordogne